Praça — espaço público urbano, livre de edificações
Praça-forte — povoação fortificada
Fortaleza (arquitetura militar) — que quando tem grandes dimensões também se pode designar praça de guerra
Praça de pré — categoria inferior da hierarquia militar
Mercado (comércio) — local de comércio